Jméno a příjmení Pavel Taussig nosí více různých osobností :

 Pavel Taussig (humorista) (* 1933) – český humorista
 Pavel Taussig (filmový historik) (* 1949) – český filmový historik, scenárista, novinář a publicista